Hävstångseffekt kan syfta på:

 inom fysik, se hävstång
 inom ekonomi, se hävstångsformeln